Brandon Marshall (1984) – giocatore di football americano nato nel 1984
 Brandon Marshall (1989) – giocatore di football americano nato nel 1989